

Cinema 
 Trashed – film del 2012 diretto da Candida Brady

Musica 
 Trashed – traccia dell'album Born Again dei Black Sabbath del 1983
 Trashed – album dei Lagwagon del 1994
 Trashed – singolo di Skin del 2003